El término Gestalt (sustantivo común alemán que significa ‘figura’, ‘forma’ o ‘configuración’) puede referirse a:

 La psicología de la Gestalt, una escuela teórica y experimental alemana centrada en el estudio de la percepción y de su relación con el lenguaje y la cultura.
 La terapia Gestalt, una escuela de psicoterapia estadounidense fundada, entre otros, por el neuropsiquiatra alemán Fritz Perls a mediados del , y que tiene como objetivo permitir al paciente un desarrollo personal más completo.
 La pedagogía gestalt, un enfoque pedagógico creado por Hilarion Petzold y George Brown en la década de 1970, y que se propone el desarrollo de docentes y estudiantes como personas, como seres humanos.

Nota terminológica
El término alemán Gestalt, como todo sustantivo en lengua alemana, siempre se escribe con mayúscula inicial. Debido a que no tiene una equivalencia exacta en castellano, no se suele traducir. El verbo gestalten significa ‘diseñar’ en el sentido de ‘dar forma’. En cualquier caso, Gestalt se utiliza en la cultura hispanohablante casi siempre en relación con la psicología de la Gestalt.